BNM bezeichnet als Abkürzung:
 Bank Negara Malaysia; malaysische National- und Zentralbank
 Bayerisches Nationalmuseum; Kunstmuseum des deutschen Bundeslandes Bayern in München

BNM